Deconstruction — единственная запись, выпущенная группой Deconstruction, состоящей из Дэйва Наварро и Эрика Эвери. Диск вышел в 1994 году.

Об альбоме 
Музыканты начали записывать альбом, вскоре после ухода из Jane's Addiction, два других участника, Перри Фаррелл и Стивен Перкинс, создали группу Porno for Pyros в тот же период. Альбом считается культовой классикой альтернативного рока. Исполнительным продюсером был Рик Рубин. Приглашённым вокалистом стал Гибби Хайнс () из группы Butthole Surfers.

Список композиций 
 L.A. Song — 6:02
 Single — 6:45
 Get At 'Em — 4:29
 Iris — 4:40
 Dirge — 5:53
 Fire In The Hole — 5:52
 Son — 3:07
 Big Sur — 5:41
 Hope — 3:49
 One — 5:32
 America — 7:02
 Sleepyhead — 3:09
 Wait For History — 6:03
 That Is All — 1:10
 Kilo — 2:09

Участники записи 
 Эрик Эвери — бас, вокал
 Дэйв Наварро — гитара, вокал
 Майкл Мёрфи — ударные
 Гибби Хайнс — вокал на «Get At 'em» и «Fire in the Hole»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Deconstruction
Альбомы American Recordings